Капеллі () — італійське прізвище.

Відомі носії 
 Альфредо Капеллі (1855—1910) — італійський математик. Член Національної академії деї Лінчеї.
 Гарі Капеллі ( 1961) — хорватський політик.
 Іван Капеллі ( 1963) — італійський автогонщик.